Гнездилов — русская фамилия; женская форма Гнездилова.

Известные носители 
 Гнездилов, Александр Валентинович (род. 1986) — театральный режиссёр, политик, заместитель председателя партии «Яблоко».
 Гнездилов, Василий Георгиевич (1922—1999) — украинский архитектор, художник и скульптор.
 Гнездилов, Виктор Семёнович (1943—2021) — мэр города Находки в 1987—2004 гг.
 Гнездилов, Владимир Георгиевич (1898—1958) — советский паразитолог, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы.
 Гнездилов, Иван Фёдорович (1922—1990) — Герой Советского Союза.
 Гнездилов, Михаил Захарович (1946—2014) — советский и российский государственный деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации.

Примечания